Tschäpperli steht für:
 Weingut Tschäpperli im Kanton Basel-Landschaft
 Ruine Tschäpperli, siehe Ruine Frohberg in der Schweiz